Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci 6-4, 6-2, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1974